Die BDO World Darts Championship 1990, offiziell 1990 Embassy World Darts Championship, war die 13. Austragung einer von der British Darts Organisation (BDO) organisierten Weltmeisterschaft. Zum fünften Mal fand das Turnier im Lakeside Country Club in Frimley Green, Surrey, statt.

Turnierverlauf 
Es sollte der erste von 16 Weltmeistertitel für Phil Taylor werden, der seinen Mentor Eric Bristow im Finale mit 6:1 in den Sätzen schlug. Es war Taylors erste Weltmeisterschaft überhaupt im Alter von 29 Jahren. Auf dem Weg ins Finale bezwang Taylor außerdem Russell Stewart, Dennis Hickling, Ronnie Sharp und Cliff Lazarenko. Im Halbfinale gelang ihm als zweiter Spieler ein Average von mehr als 100 Punkten bei der BDO World Championship.

Titelverteidiger Jocky Wilson unterlag im Viertelfinale Mike Gregory. Der an Nummer zwei gesetzte Bob Anderson verabschiedete sich bereits in Runde eins gegen den Dänen Jann Hoffmann. Der für die Vereinigten Staaten startende Paul Lim spielte im Achtelfinale gegen den Iren Jack McKenna das erste und einzige Nine dart finish bei der BDO World Championship. Er hielt dafür ein Preisgeld von £ 52,000, mehr als doppelt so viel wie Phil Taylor für den Sieg erhielt.

Debütanten 
Phil Taylor gewann als zweiter Spieler nach Keith Deller bei seinem Debüt den Titel.

Setzliste

Preisgeld 
Das gesamte Preisgeld belief sich auf £ 100.000. Das Preisgeld verteilte sich unter den Teilnehmern wie folgt:

Ebenso gab es ein Sonderpreisgeld von £ 52.000 für das Erreichen eines Nine Dart Finishes, das Paul Lim als erster Spieler einstrich. Das Preisgeld in Höhe von £ 1.000 für das höchste Finish teilten sich Phil Taylor und Peter Evison mit einer 170.

Ergebnisse

Einzelnachweise 

Dartveranstaltung 1990
BDO World Darts Championship
Dartwettbewerb in Frimley Green